Josef Mysliveček, compositore ceco
 53159 Mysliveček, asteroide